Idiodonus är ett släkte av insekter som beskrevs av Ball 1936. Idiodonus ingår i familjen dvärgstritar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Dvärgstritar
Idiodonus